Lieskovec může být:

 Lieskovec (okres Humenné) – slovenská obec v okrese Humenné
 Lieskovec (okres Zvolen) – slovenská obec v okrese Zvolen
 Lieskovec (Bratislava) – místní část městské části Bratislava – Podunajské Biskupice v okrese Bratislava II
 zkráceně Kysucký Lieskovec – slovenská obec v okrese Kysucké Nové Mesto